Федерико I да Монтефельтро (; ум. ) — граф Урбино с 1298 года, сеньор Кальи и Фано, итальянский кондотьер. Сын Гвидо да Монтефельтро, графа Урбино. Принадлежал к партии гибеллинов.

Биография 
В 1300 году вместе с Галассо да Монтефельтро, Уберто Малатеста (своими кузенами) и Угуччоне дела Фаджиола участвовал в войне с Перузой и битве при Губбио.

С 1302 года подеста Ареццо. Во главе войск этого города одержал победу над армией гвельфов Флоренции и Сиены в битве при Ченнине.

В 1305 году поступил на службу к папскому легату Наполеону Орсини. В том же году заключил военный союз со своим родственником Сперанцей да Монтефельтро, в который также вошли многие коммуны Марки.

В 1307 году одержал ряд побед над Малатеста в Марке и Романье.

В 1309 году назначен подеста Пизы. В том же году завоевал Анкону.

Благодаря военным успехам назначен капитаном императорской армии Генриха VII (1310). Во главе этой армии воевал с гвельфами в Тоскане и Умбрии.

В 1317 году изгнал папские войска из ряда коммун Урбино, Реканати и Фано.

В 1320 году — на службе епископа Ареццо Гвидо Тарлати.

В начале 1322 года вернулся в Урбино. Убит 26 апреля того же года в ходе народного восстания, организованного его врагами. По другой версии, был изгнан из города и вскоре умер.

Семья 
Имя и происхождение жены не известны. Сыновья (впервые упоминаются в хартии от 29 марта 1328):
 Галеаццо, граф Монтефельтро
 Сижинольфо (Нольфо) (ум. 1364), граф Монтефельтро.

Примечания

Источники 
 G. Franceschini — I Montefeltro — Dall’Oglio, Milano, 1970
 G., F. e M. Villani — Croniche — Tipografia Lloyd Austriaco, Trieste, 1857.
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/NORTHERN%20ITALY%20after%201400.htm#FederigoUrbinodied1322B

Монтефельтро
Да Монтефельтро
Графы Урбино